Ancystrosyllis rigida är en ringmaskart som beskrevs av Fauvel 1919. Ancystrosyllis rigida ingår i släktet Ancystrosyllis och familjen Pilargidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
rigida